Чемпионат Европы по маунтинбайку (официальное название — ) — ежегодный чемпионат Европы по дисциплинам маунтинбайка проводимый под эгидой Европейского велосипедного союза (UEC).

История 
Первый чемпионат прошёл в 1989 году и включала только дисциплину кросс-кантри. На следующий год не проводился. С 1991 года стал проходить ежегодно, со временем увеличив свою программу до пяти дисциплин включающих несколько категорий. С учётом специфики дисциплин чемпионаты по каждой из них проходят преимущественно в разных городах.

Дисциплины 
 кросс-кантри (с 1989)
 скоростной спуск (с 1991)
 двойной слалом (с 1998 по 2001)
 байкер-кросс (2003 по 2013)
 кросс-кантри марафон (с 2003)
 велотриал (с 2003)
 кросс-кантри элиминатор (с 2013)

Чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по велоспорту